«Боевой киносборник № 2» — второй фильм серии из тринадцати боевых киносборников, вышедших в годы Великой Отечественной войны. Киносборник выпущен на экраны 11 августа 1941 года.

«Встреча»

Сюжет 
Осенью 1939 года немецкие войска заняли Западную Польшу, сея смерть и разрушения.

На оккупированной территории в крестьянском доме пьют кофе немецкие офицеры. Один из них пожелал пить кофе по-варшавски и требует от хозяйки молока. Та отказывает, говорит, что молока нет. Спустя несколько минут в дом стучится крестьянин, несущий на руках больную девочку. Хозяйка сразу же достаёт молоко для девочки. Увидев это, немецкий офицер стреляет в кружку с молоком. Крестьянин набрасывается на офицера, завязывается драка. В результате всю крестьянскую семью и крестьянина с девочкой расстреливают. Чудом уцелевший при расстреле, но раненый, крестьянин выходит к советской границе, где его подбирают наши пограничники.

Прошло два года. Идут бои у границы СССР. Вылечившийся крестьянин призван в Красную армию, теперь он пулемётчик. В штыковой атаке он встречается лицом к лицу с тем самым офицером, который когда-то расстреливал его.

Актёры 
 Владимир Лукин — белорус Котко
 Дмитрий Миловзоров — Карл, немецкий офицер
 Владимир Крюгер — 2-й немецкий офицер
 Зинаида Воркуль — молодая женщина
 Урсула Круг — хозяйка избы
 Владимир Гардин — расстреливаемый (нет в титрах)
 Евгений Немченко — солдат (нет в титрах)
 Андрей Карасёв — расстреливаемый (нет в титрах)
 Татьяна Гурецкая — расстреливаемая женщина (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Режиссер — Владимир Фейнберг
 Сценаристы — Владимир Беляев, Михаил Розенберг
 Оператор — Евгений Величко

«Один из многих»

Сюжет 
К Ленинграду приближается несколько вражеских бомбардировщиков. Один самолёт сбивают советские зенитчики. Пилот самолёта уцелел. Его обыскивают. Он просит не расстреливать его, так как «он этого не любит». Под комбинезоном у немецкого лётчика обнаруживаются Железный крест и орденская планка с серией наград за уже порабощённые страны Европы. Как поясняет советский офицер: его специальность — детоубийство, он бомбит мирное население. Также при обыске находят фотокарточку Гитлера, на которой написано по-немецки: «Будь всегда первым». Советский офицер поправляет: «Ты у нас не первый, да и не последний, ты — один из многих».

Актёры 
 Борис Блинов — Морозов, старший лейтенант-артиллерист
 Иван Кузнецов — Михайлов, зенитчик, младший лейтенант
 Александр Мельников — Пчёлкин, зенитчик
 Михаил Екатериненский — немецкий лётчик
 Иван Селянин — Селянин, красноармеец (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Режиссер — Виктор Эйсымонт
 Сценаристы — Юрий Герман, Иоганн Зельцер, Александр Штейн
 Оператор — Владимир Рапопорт

«У старой няни»

Сюжет 
Воспитанный няней, служившей в немецкой семье, Вилли уехал в Германию, где стал убеждённым нацистом и прошёл диверсионную подготовку. После заброски в тыл к нашим войскам Вилли первым делом идёт к няне — подлатать одежду и разузнать обстановку в городе. Но няня и её внук раскусили диверсанта и смогли сообщить о нём в милицию. Враг арестован.

Актёры 
 Татьяна Сукова — тетя Паша, няня
 Павел Суханов — Вилли
 Володя Чекалов — внук
 Пётр Кириллов — следователь (нет в титрах)
 Евгений Немченко — милиционер (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Режиссер — Евгений Червяков
 Сценаристы — Владимир Беляев, Михаил Розенберг
 Оператор — Александр Ксенофонтов
 Художник — Александр Блэк

«Сто за одного»

Сюжет 
За убийство югославским патриотом немецкого офицера гитлеровцы готовятся расстрелять сто заложников. С помощью лопат, выданных для рытья собственной могилы, обречённые на смерть уничтожают немецкую охрану и уходят в горы к партизанам.

Актёры 
 Лариса Емельянцева — девушка-сербиянка
 Лев Бордуков — Юрий Горошанин
 Борис Пославский — Крапич, доктор
 Александр Виолинов — немецкий офицер (нет в титрах)
 Борис Шлихтинг — немецкий солдат (нет в титрах)
 Павел Суханов — немецкий солдат (нет в титрах)
 Андрей Костричкин — немецкий солдат (нет в титрах)
 Евгений Немченко — Янко (нет в титрах)
 Зинаида Карпова — женщина с ребёнком (нет в титрах)
 Елена Кириллова — мать (нет в титрах)
 Иван Сизов — старик Данила (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Герберт Раппапорт
 Сценаристы — Всеволод Воеводин, Евгений Рысс
 Оператор — Хечо Назарьянц
 Художник — Семён Мейнкин

«Случай на телеграфе» 
Наполеон заходит в телеграфную контору, чтобы послать Гитлеру срочную телеграмму: «Не советую зпт пробовал зпт не вышло тчк Наполеон».

В финальной части сборника звучит песня «На врага, за Родину, вперёд!» (музыка Исаака Дунаевского, слова Василия Лебедева-Кумача).

Актёры 
 Владимир Канцель — Наполеон
 Анна Сергеева — телеграфистка

Съёмочная группа 
 Режиссеры — Лео Арнштам, Григорий Козинцев
 Сценарист — Лео Арнштам

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1941 года
Фильмы серии «Боевой киносборник»
Фильмы Виктора Эйсымонта
Фильмы Евгения Червякова
Экранизации произведений Юрия Германа
Чёрно-белые фильмы СССР